Fall River ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Fall River Township – mehrere Townships

 Fall River (Nova Scotia), Kanada
 Fall River (Kansas), Vereinigte Staaten
 Fall River (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Fall River (Tennessee), Vereinigte Staaten
 Fall River (Wisconsin), Vereinigte Staaten

Gewässer:
 Fall River (River Lea), Nebenfluss des River Lea in Tasmanien, Australien
 Fall River (Omineca River), British Columbia, Kanada
 Fall River (Lake Thomas), Nova Scotia, Kanada
 Fall River (Berlinguet Inlet), Nunavut, Kanada
 Fall River (Mississippi River), Ontario, Kanada
 Fall River (Big Thompson River), Colorado, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Clear Creek), Colorado, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Henrys Fork), Idaho, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Middle Fork Feather River), Kalifornien, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Pit River), Kalifornien, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Verdigris River), Kansas, Vereinigte Staaten 
 Fall River (West Branch Farmington River), Massachusetts, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Connecticut River), Massachusetts und Vermont, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Oberer See), Minnesota, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Deschutes River), Oregon, Vereinigte Staaten 
 Fall River (Cheyenne River), South Dakota, Vereinigte Staaten 
 Fall River (North River), Washington, Vereinigte Staaten 
sowie:
 Bistum Fall River, Vereinigte Staaten